Schlickeysen ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Schlickeysen (1824–1909), deutscher Erfinder und Geschäftsmann. 
 Friedrich Wilhelm Adolf Schlickeysen (1795–1871), deutscher Münzforscher und Geheimer Rechnungsrat 
 Gustav Schlickeysen (1843–1893), deutscher Naturheilkundler und Gesundheitsaktivist